Несамовитое ( — Неистовое) — это одно из высокогорных озёр Украинских Карпат (1750 м над уровнем моря). Расположено в пределах Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Описание 

Лежит в пределах Карпатского национального парка, в ледниковом каре (впадине) на восточных склонах горы Туркул (массив Черногора).

Длина озера 88 м, ширина 45 м. Глубина по всей площади колеблется в пределах 1-1,5 м. Ледникового происхождения. Питается преимущественно атмосферными осадками. Зимой замерзает. Дно у южных берегов покрыто валунами, в северной части распространены песчано-илистые отложения.

Южный и западный берег каменистый: на него осыпаются продукты распада скального склона. Морена (слой породы, которую собрал на своем пути ледник) вдоль противоположного берега покрыта субальпийскими лугами, здесь растут Сосна стланиковая европейская (жереп) и можжевельник. Неистовое в последние годы интенсивно зарастает осокой.

Туристы часто оставляют на берегу или бросают в воду мусор, что способствует быстрому загрязнению экосистемы озера и роста водных растений.

Поверхностного стока озеро не имеет, но ниже мореного вала вытекает несколько ручьев — притоков Прута.

Интересные факты 

 Формой озеро несколько напоминает Антарктиду
 Некоторые пособия по географии утверждают, что Неистовое расположено в пределах Закарпатской области. Но тот факт, что озеро лежит на северо-восток от главного гребня Черногорского хребта (по которому проходит административная граница между Закарпатской и Ивано-Франковской областями), свидетельствует, что оно относится к Ивано-Франковской области . Это также подтверждают современные карты.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 Озеро Несамовите (фото і опис) 
 Озеро Несамовите 

Бассейн Прута
Озёра Ивано-Франковской области
Водные объекты Надворнянского района
Черногора